«Марино» () — испанский футбольный клуб представляющий Лос-Кристианос, базирующийся в Плая-де-лас-Америкас, муниципалитет Арона провинции Санта-Крус-де-Тенерифе в автономном сообществе Канарские острова.
Клуб основан в 1933 году, домашние матчи проводит на стадионе «Антонио Домингес», вмещающем 7 500 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 10-е место в Сегунде B в сезонах 1988/89 и 1989/90.

История 
Футбольный клуб «Марино» был основан в 1933 году, рыбаками из Лос-Кристианос. Является старейшей командой на юге острова. Тем не менее, официально зарегистрирован "CD Marino" был лишь 13 июня 1947 года.

Статистика сезонов

Достижения 
 Терсера
 Победитель 1987/88, 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Футбольный профиль 
 История клуба и стадиона 

Футбольные клубы Испании